Хуа́н Ге́рра (; 13 апреля 1927 — дата смерти неизвестна) — боливийский футболист, нападающий, участник чемпионата мира 1950 года.

Карьера

Клубная 
Хуан Герра играл за клуб «Ферровьярио» из столицы Боливии.

В сборной 
В составе сборной участвовал в ЧЮА-1947 (провёл 7 матчей), Боливарианских играх 1947-48 (1 матч), а также в чемпионате мира 1950 года (как запасной игрок).

Итого: 8 матчей / 0 голов; 0 побед, 3 ничьих, 5 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net
 Профиль на сайте Ceroacero
 Матчи Хуана Герры за сборную Боливии
 Bolivia - International Results

Футболисты Боливии
Игроки сборной Боливии по футболу
Игроки ФК «Ферровиарио» Ла-Пас